Tschernitz bezeichnet:

folgende Orte:
 eine Gemeinde in Brandenburg, siehe Tschernitz
 einen Ortsteil dieser Gemeinde, siehe Tschernitz (Ortsteil)
 eine Gemeinde in Tschechien, siehe Černíč
 Tschernitz (Černice), Ortsteil von Horní Jiřetín, Tschechien, siehe Černice (Horní Jiřetín)
 Tschernitz (Černice), Stadtteil von Plzeň,  Tschechien,
 Tschernitz (Černice), Ortsteil von Chanovice, Tschechien
 Tschernitz (Černice), Ortsteil von Mojné, Tschechien

 Klein Tschernitz (Malá Černoc), Ortsteil von Blšany, Tschechien
 Groß Tschernitz (Velká Černoc), Ortsteil von Měcholupy u Žatce, Tschechien

folgende Person:
 Erich Tschernitz (1933–2015), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Tschirnitz
 Czernica (Begriffsklärung)
 Černice
 Zschernitz
 Tschernitsch
 Zernitz